Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miša Zverev che ha battuto in finale Lukáš Lacko 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

 Dudi Sela (primo turno)
 Miša Zverev (Campione)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Viktor Troicki (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2007